Las siglas NEC puede referirse a:

 NEC Corporation, empresa japonesa fabricante de productos electrónicos.
 NEC Nimega, club de fútbol neerlandés.
 National Electrical Code, reglamento oficial estadounidense para instalaciones eléctricas.
 National Exhibition Centre, centro de exposiciones ubicado en Birmingham, Reino Unido.
 Northeast Conference, conferencia que abarca universidades de estados del noreste de Estados Unidos.
 Nova Esquerra Catalana, partido político catalán.
 Numerical Electromagnetics Code, simulador que utiliza el método de los momentos para el diseño de antenas.